Ларби́ Бенбудау́д (; 5 марта 1974, Бордж-Земура) — французский дзюдоист алжирского происхождения, выступал за сборную Франции в полулёгкой весовой категории во второй половине 1990-х — первой половине 2000-х годов. Серебряный призёр летних Олимпийских игр в Сиднее, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, победитель многих турниров национального и международного значения, 7-й дан. Также известен как тренер по дзюдо.

Биография 
Ларби Бенбудауд родился 5 марта 1974 года в городе Бордж-Земура вилайета Бордж-Бу-Арреридж, однако впоследствии переехал на постоянное жительство во Францию. Активно заниматься дзюдо начал с раннего детства, проходил подготовку в одном из спортивных клубов коммуны Булонь-Бийанкур.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в 1996 году, когда попал в основной состав французской национальной сборной и побывал на чемпионате Европы в Гааге, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в полулёгкой весовой категории. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Атланте, однако значительного успеха здесь не добился, занял лишь двадцать первое место.

В 1997 году Бенбудауд выиграл бронзовую медаль на европейском первенстве в бельгийском Остенде и серебряную медаль на домашнем европейском первенстве в Париже, где единственное поражение потерпел в финале от корейца Ким Хюка. Год спустя одержал победу на чемпионате Европы в испанском Овьедо, в том числе победил в решающем поединке россиянина Ислама Мациева. Ещё через год на аналогичных соревнованиях в Братиславе вновь стал лучшим, при этом его соперником на финальный раунд был титулованный итальянец Джироламо Джовинаццо. Кроме того, в этом сезоне добавил в послужной список золотую награду, добытую на чемпионате мира в английском Бирмингеме, где в финале он вновь взял верх над итальянцем Джовинаццо.

Будучи одним из лидеров дзюдоистской команды Франции, благополучно прошёл квалификацию на Олимпийские игры 2000 года в Сиднее. Сумел дойти здесь до финала полулёгкого веса, в том числе на стадии полуфиналов в очередной раз одолел Джироламо Джовинаццо. Тем не менее, в решающем матче иппоном проиграл представителю Турции Хюсеину Озкану и завоевал тем самым серебряную олимпийскую медаль. 31 октября за успешное выступление стал кавалером ордена «За заслуги».

После сиднейской Олимпиады Ларби Бенбудауд остался в основном составе французской национальной сборной и продолжил принимать участие в крупнейших международных турнирах. Так, в 2001 году на домашнем европейском первенстве в Париже он получил бронзу. На чемпионате мира 2003 года в японской Осаке выиграл серебряную награду. Позже отправился представлять страну на Олимпийских играх 2004 года в Афинах — на сей раз попасть в число призёров не сумел, уже в стартовом поединке потерпел поражение от представлявшего Турцию Бекташа Демиреля. Вскоре по окончании этих соревнований принял решение завершить карьеру профессионального спортсмена, уступив место в сборной молодым французским дзюдоистам.

Впоследствии перешёл на тренерскую работу и добился на этом поприще немалых успехов, в частности одна из его воспитанниц Люси Декосс в 2012 году выиграла Олимпийские игры в Лондоне. В 2018 году признан лучшим тренером Европы по версии Европейского союза дзюдо.

Ссылки

Примечания 

Дзюдоисты Франции
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы мира по дзюдо
Чемпионы Европы по дзюдо
Иммигрировавшие во Францию из Алжира
Тренеры по дзюдо
Тренеры Франции